

Сенниця — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Сенниця — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Сенниця — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства